Lotz Károly (1833–1904) festőművész
 Lotz Károly (1845–1914) építész
 Lotz Károly (1937) közgazdász, országgyűlési képviselő